Émile Nagant, Belgisch ondernemer
Léon Nagant, Belgisch ondernemer
Nagant Frères, Belgisch fabrikant van wapens en auto's
Nagant M1895, revolver van Nagant Frères
Mosin-Nagant, geweer van Nagant Frères